Семенду́ев (Семенду́ева) — горско-еврейская фамилия. Происходит от имени Симанду (на горско-еврейском языке — «хороший знак»); другие варианты фамилии: Симандуев, Симендуев, Симантов. Известные носители:

 Семендуева, Зоя Юноевна (1929  — 2020) — горско-еврейская советская и израильская поэтесса.
 Семендуева, Сара Львовна (урождённая Манахимова, также Шор; род. 1977) — российская эстрадная певица, известная под псевдонимом Жасмин.